Le sigle TMX peut désigner :
 Le Thiamethoxam, un insecticide néonicotinoïde de deuxième génération utilisé pour protéger les semences et les cultures, breveté par Syngenta.
 Le groupe boursier TMX (Toronto Montréal eXchange) résulte de la fusion en 2007 des bourses de Montréal et de Toronto.
Translation Memory eXchange, format XML d'échange mémoires de traduction compatible (en théorie) avec un très grand nombre de logiciels d'aide à la traduction.
 TMx peut désigner TypeMatrix, société fabriquant des claviers d'ordinateurs ergonomiques.
 TMX peut aussi signifier TrackMania eXchange, plateforme de téléchargement en lien avec le jeu vidéo TrackMania.